Козьмина (Кузьминка) — река на севере Дальнего Востока России, протекает по территории Билибинского района Чукотского автономного округа. Длина реки — 90 км.

Вероятно названа в честь штурмана П. Т. Козьмина, участника экспедиции Ф. П. Врангеля.

Берёт истоки с северо-восточных склонов сопки Ольховатый Камень, протекает по Чаунской низменности, в низовьях по сильно заболоченной местности полуострова Кыттык в окружении многочисленных озёр; впадает в Восточно-Сибирское море. Крупный приток — река Тихая.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Анадыро-Колымскому бассейновому округу.

Примечания 

Реки, впадающие в Восточно-Сибирское море
Реки Билибинского района